Битва при Кочико — одно из последних сражений между белыми и индейцами в ходе аргентинской кампании Завоевание пустыни, произошедшее в то время, когда аргентинские войска под командованием Хулио Аргентино Рока продвинулись на юг от территории Центральная Ла-Пампа. Сражение произошло 19 августа 1882 года рядом с местом, где находится современный город Пуэль и только что основанного тогда на территории, недавно завоёванной правительством, города Викторика. Это была последняя победа патагонцев в войне. Является одним из наиболее «символичных» сражений кампании, хотя на деле информации, а тем более правдивой, о нём немного.

Существуют по меньшей мере две версии битвы при Кочико. Первая — это сама по себе история, рассказанная самими аргентинскими военными. В 1914 году корреспондент взял интервью у найденного им касика Грегорио Янкамиля, командовавшего войсками индейцев в той битве, который рассказал совершенно иные подробности боя.

Две версии события 
Как уже было сказано выше, есть две версии о характере и ходе этой битвы. Официальная версия, вошедшая в историю аргентинской армии, утверждает, что солдаты генерала Рока проиграли эту битву потому, что им противостояло более 300 индейцев; якобы они сражались с огромным мужеством и потому могут быть названы «героями Завоевания пустыни» — именно поэтому в их честь построен мемориал на центральной площади города Викторика, где покоятся их останки.

В то же время Янкамиль в своём интервью говорил, что совершенно невозможно представить, чтобы в 1882 году существовала группа из 300 в достаточной степени вооружённых и экипированных индейцев-ранкуэле, потому как все племена ранкуэле и теуэльче к тому времени были или истреблены, или серьёзно ослаблены постоянными боевыми действиями колонизаторов в регионе. Однако ввиду того, что представители как мапуче, так и других индейских народов часто лгали о своих военных подвигах, а также того, что Янкамиль ничем не мог подтвердить свой рассказ, его версия такая же спорная, как и версия аргентинцев.

Ситуация в регионе к моменту битвы 

Примечание: здесь и далее описана версия событий по рассказу Янкамиля. Официальная отличается тем, что рисует гораздо больший масштаб битвы и численность индейских войск.

Обманутые различными мирными договорами, такими как договоры 1872 и 1878 годов, ранкуэле и другие племена региона всё равно регулярно отправлялись в провинцию Сент-Луис, чтобы добыть себе воровством коров или какие-либо продукты сельского хозяйства. В это время армия, стоявшая под городом Вилла-Мерседес, использовала возможность, чтобы захватить племена врасплох, а затем, захватив, отправить на север, в Чако и Сальту.

Как раз тогда касик Янкамиль был захвачен аргентинскими солдатами и разлучён со своей семьёй — женой и двумя дочерьми, которые были депортированы на север Аргентины и которых он больше никогда не видел.

В возрасте 45 лет Янкамиль освободился от аргентинских солдат и направился в западную Пампу. Там он встретил группу из десяти ранкуэле и теуэльче и объединил их под своим началом. Этот отряд стал совершать грабежи и разбойные нападения на слабоукреплённые аргентинские посты на передовой.

Во время одного из своих многочисленных грабительских набегов на аргентинскую территорию Янкамиль преследовался в течение нескольких дней войсками из провинции Мендоса. Во время бегства он встретился с какими-то теуэльче, возможно — бывшими солдатами, которых было 17 человек всадников и которые очень сильно устали. Они присоединились к Янкамилю.

Прибыв в индейское убежище под Пуэлем, этот отряд встретился с отрядом из 20 индейцев, одетых в аргентинскую военную форму, которые обстреляли их.

Несмотря на усталость, Янкамиль и его индейцы бросились вперёд на солдат и тут заметили индейца по имени Мора, который командовал этими аргентинскими войсками. Все индейцы знали, что Мора — предатель, с давних лет работающий на аргентинскую армию, поэтому они с особой ненавистью атаковали этот отряд у подножия холма Кочико.

Битва 
Битва началась в 3 часа ночи. После трёх часов рукопашного сражения, в котором использовались боевые ножи и традиционное оружие патагонских индейцев — боласы, с каждой стороны уже было примерно по 5 убитых. Внезапно пошёл сильнейший ливень, и воины потеряли свои ружья, ножи, копья и даже сандалии. Битва свелась к бесконечным словесным оскорблениям и использованию двух или трёх боласов с каждой стороны, так как это было единственное боеспособное оружие, которое у них осталось.

К концу битвы правительственных солдат около 12 человек, и в итоге они, истощённые и замёрзшие, решили отступить — частично верхом, частично пешими, — оставляя воинов Янкамиля победителями на поле боя, которые на короткое время вернули себе контроль над этой территорией, прежде чем попали в плен или были убиты колонизаторами. Тем не менее, Янкамиль выжил и обзавёлся другой семьёй, и в этом браке у него родилось восемь детей.

Память 
В 2005 году останки Янкамиля были перенесены в мемориал в честь героев Кочико в центре Викторики — то самое место, где покоятся павшие в этой битве аргентинские солдаты.

Примечания

Ссылки 

Сражения по алфавиту
Сражения Аргентины
Сражения 1882 года
События 19 августа
Август 1882 года